En sciences sociales, l'asservissement est la mise en servitude, en esclavage, en domination ou en aliénation. 
 En automatique, un asservissement est un algorithme dont l'objet principal est de stabiliser et d'améliorer la réaction d'un système par rapport à sa commande.
 En électronique, une contre-réaction est une forme d'asservissement de composant actif (transistor, amplificateur électronique, amplificateur opérationnel).